Arch of Triumph ist der Originaltitel folgender Filme:

 Triumphbogen (Film), US-amerikanischer Film von Lewis Milestone (1948)
 Im Schatten des Triumphbogens, britischer Fernsehfilm von Waris Hussein (1985)